Верхнеиндырчинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Апастовском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — село Верхний Индырчи.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 8-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Апастовский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе»

Основано в период Казанского ханства. В 18 - 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в селе располагалось волостное правление, функционировали мечеть, мектеб, почтовое отделение, ветряная мельница, кузница, 4 мелочные лавки.

До 1920 г. село являлось центром Шамбулыхчинской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Тетюшского, с 1927 г. - Буинского кантонов Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Апастовском, с 01.02.1963 г. в Буинском, с 04.03.1964 г. в Апастовском районах.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Апастовского района
Сельские поселения Татарстана